The Album – album zespołu ABBA
 The Album – album supergrupy The Firm
 The Album – album projektu Rygar
 The Album – album zespołu Terror Squad
 The Album – album duetu Jeckyll & Hyde
 The Album – debiutancki album włoskiego kompozytora didżeja Dado
 The Album – album Klingande
 The Album – album zespołu Blackpink
 The Album – album zespołu Jonas Brothers